Буссо () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 51244 человека (2008 г.), плотность населения составляет 930 чел./км². Занимает площадь 55 км². Почтовый индекс — 86100. Телефонный код — 0874.

Покровителями коммуны почитаются святой Георгий и святой Лаврентий, празднование 25 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.campobasso.it/

Ссылки 
http://www.comune.campobasso.it/ 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/